Габеленц ()
 Габеленц, Ганс-Конон (1807—1875) — немецкий филолог; научно обработал до 80 языков, монгольских, малайских, финских и американских племен «Elements de la grammaire mandchour» (1833), «Melanesische Sprachen», «Beitrage zur Sprachenkunde» (1852), издал готский перевод библии Вульфилы.
 Габеленц, Ганс-Георг (1840—1893), сын Ганса-Конона, профессор восточных языков в Лейпциге. Главный труд «Chinesische Grammatik» (1881); «Die Sprachenwissenschaft» (2-е изд. 1901).
 Габеленц, Ханс фон дер (1872—1946) — немецкий историк искусства, директор музея в Вартбурге, писатель.